HD 21749b é um exoplaneta que foi descoberto pelo satélite TESS que se encontra a 53 anos-luz de distância da terra, onde orbita uma Estrela-anã com período de 36 dias.

Exoplanetas descobertos em 2019